Augusta Marie Luisa Bavorská (28. dubna 1875, Mnichov – 25. června 1964, Řezno) byla bavorská princezna, sňatkem rakouská arcivévodkyně.

Původ 
Byla dcerou bavorského prince Leopolda Maxmiliána a arcivévodkyně Gisely Rakouské. Své jméno dostala po své babičce z otcovy strany, Augustě Ferdinandě Toskánské. Jejím dědečkem z matčiny strany byl císař František Josef I., babičkou Alžběta Bavorská. Mládí strávila v Mnichově.

Manželství a život 
V roce 1893 se provdala za arcivévodu Josefa Augusta Rakouského, syna uherského palatina Josefa Antonína. Většinu života pak strávila na uherském statku Alcsuth. V první světové válce se starala o raněné. Chtěla pomáhat na frontě, ale její císařský dědeček to nedovolil. Stala se zakladatelkou hnutí „zlato pro železo“ a po válce se stala členkou představenstva několika dobročinných spolků. Ke konci roku 1944 rodina emigrovala do USA a později ke své švagrové kněžně Thurn-Taxisové do Řezna. Zde roku 1964 zemřela. Svého muže přežila o dva roky.

Potomci 
 Josef František (28. března 1895 – 25. září 1957), ⚭ 1924 Anna Pia Saská (4. května 1903 – 8. února 1976), dcera saského krále Fridricha Augusta III.
 Gisela Augusta (5. července 1897 – 30. března 1901)
 Žofie Klementina Augusta (11. března 1899 – 19. dubna 1978), zemřela svobodná a bezdětná
 Ladislav Luitpold (3. ledna 1902 – 29. srpna 1946)
 Matyáš Josef (26. června 1904 – 7. října 1905)
 Magdalena Marie (6. září 1909 – 11. května 2000)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Augusta Marie
Augusta Marie
Arcivévodkyně
Narození v Mnichově
Úmrtí v Řezně
Narození 28. dubna
Narození v roce 1875
Úmrtí 25. června
Úmrtí v roce 1964
Ženy